Дене може да се односи на:

 Дене (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара
 Дене (Територија Белфор), насељено место у Француској, у департману Територија Белфор
 Дене, породица северноамеричких домородачких народа.